Портамна (Портумна;  ; , Порт-Омна) — (переписной) посёлок в Ирландии, находится в графстве Голуэй (провинция Коннахт).

Портамна — исторически рыночный город. Расположен на Лох-Дерг, на реке Шаннон.

Население 2 015 жит. (2002).

Культура 
 Замок Портамна — построен в начале XVII века. Был резиденцией семейства де Бурго.
 Монастырь Портамна — большинство построек относятся к 1414 году. Основан доминиканцами.

Демография 
Население — 1 377 человек (по переписи 2006 года). В 2002 году население было 1 235.

Данные переписи 2006 года:

В нижеприводимых таблицах сумма всех ответов (столбец «сумма»), как правило, меньше общего населения населённого пункта (столбец «2006»).

1 — доля отвечавших на вопрос о языке от всего населения.

1 — доля отвечавших на вопрос о языке от всего населения.

Примечания

Ссылки 
 http://www.portumna.net/ 

Населённые пункты графства Голуэй